Marcenat (Allier)
Marcenat (Cantal)